Čvrljevo, je lahko:
 Čvrljevo, Unešić (Hrvaška)
 Čvrljevo, Šibenik (Hrvaška)